Schimmi ist der Spitzname folgender Personen:
 Horst Szymaniak (1934–2009), deutscher Fußballspieler
 Fritz Schmidt (Hockeyspieler) (* 1943), deutscher Hockeyspieler

sowie der fiktiven Figur:
 Horst Schimanski, fiktiver Kriminalpolizist

Siehe auch:
 Schimi
 Shimmy